Парет (; ) — армянское имя и испанская фамилия:
 Парет — легендарный армянский царь из династии Хайкидов.

 Парет, Бенни (1937—1962) — кубинский профессиональный боксёр.
 Парет-и-Алькасар, Луис (1746—1799) — испанский художник эпохи рококо.
  (род. 1972) — кубинский бейсболист.

См. также 
 Парето
 Парете